Вея:

 Вея — небольшой город на востоке Джибути, в регионе Арта.
 Вея, Бенита (род. 1948) — латвийская и советская шахматистка.